A39 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Altenburg
 A39 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese
 A39 – Autostrada tedesca